Lieber:
Jeffrey Lieber
Larry Lieber
Stanley Martin Lieber

 il Codice Lieber
Lieberose